UTP může být:

 unshielded twisted pair – druh kabelu, nestíněná kroucená dvojlinka
 Micro Transport Protocol (µTP, uTP) – přenosový protokol
 uridintrifosfát – jedna ze základních stavebních částí RNA